Західні та Східні креси — околиці Речі Посполитої
 «Креси» — польський спортивний клуб, Тернопіль
 «Креси» — щоквартальник у Любліні

Населені пункти та їхні частини

 Креси — село в гміні Сецехув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Креси — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина міста Висьмежиці в Білобжезькому повіті Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Конти в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Креси — частина села Вільковиці в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Креси — частина села Коваля-Друга в гміні Понятова Опольського повіту Люблінського воєводства
 Креси — частина села Хойни в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Чарножили в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Калениці в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Немежин у гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Закурове в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Дзержави в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Добрухув у гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Домброва-Велика в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Кусьне в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Міклеш у гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Тичин у гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Ліґота в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Валькув у гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Сьвенте-Новакі в гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Білев у гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Демби-Вольські в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Камик у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Боженцьке в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Креси — частина села Білий Косцюл у гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Чушув у гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Пшезводи в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Циборовиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Паркошовиці в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Ґлянув у гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Стокі в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Пйотрковіце-Мале в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Целіни в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Зелениці в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Янґрот у гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Кадзиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Бидлін у гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Ґебултув у гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Насеховиці в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Сьледзейовиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Креси — частина села Сарнув у гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Наталін у гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Роґолін у гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Заторовізна в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Старий Ґузд у гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Крочув-Мнейши в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Коморово в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Войславиці в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Вулька-Баханська в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Лонево в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Пежхня в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Хотча-Ґурна в гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Ґлупянка в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Калкув у гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Вулька-Ґонцярська в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Домброва-Кольонія в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Владиславув у гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Бердзеж у гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Ґрудек у гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Креси — частина села Вежбиця в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Креси — частина села Воля-Лібертовська в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Креси — частина села Ксани в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Ханьча в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Чарна в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Хрущина-Мала в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Коцина в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Цементники в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Новек у гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Стодоли-Кольоне в гміні Войцеховіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Поповиці в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Темпочув-Рендзіни в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Шарбя-Звежинецька в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Окса в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — частина села Слушкув у гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Креси — колонія в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Креси — колонія в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Креси — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Креси — осада в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки